Dette er en liste over de 20 rigeste milliardærer i 2007.

Lister over personer